Сент-Фер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Ліможа, 6 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1040 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2455,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Фер на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Фер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сент-Фер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез